ciò che è pertinente alla Misia
 appartenente all'antico popolo dei Misi
Lingua misia